Loncke ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Loncke (1905–1979), belgischer Straßenradrennfahrer
 Louis-Philippe Loncke (* 1977), belgischer Entdeckungsreisender, Abenteurer und Motivationstrainer

Siehe auch:
 Lonke